Афелопсы (, происходит от  «гладкий» и  «лицо» и означает «гладкомордый») — вымерший род семейства Носороговые. Известно три вида афелопсов.

Внешний вид и строение 
Афелопсы не имели рогов, их конечности были довольно длинными, а размеры разных видов варьировали от средних до крупных.

Черепа афелопсов имеют изогнутый вниз носо-лобный профиль, узкие скуловые дуги, примитивный поперечный затылочный гребень и треугольную (если смотреть сзади) форму. У афелопсов не было верхних резцов, поэтому нижние не затачивались, как у других носорогов. Высокое положение носовых костей и глубокая носовая вырезка свидетельствуют о развитии у них цепкой верхней губы, более выраженной, чем у чёрного носорога (Diceros bicornis).

Места и древность находок 
Род существовал от конца раннего миоцена по ранний плиоцен. Афелопсы были широко распространены в Северной Америке, большая часть их ископаемых остатков найдена в западных (Калифорния, Айдахо, Невада), центральных (Канзас, Небраска, Оклахома) и южных (Техас, Флорида, Луизиана) штатах США.

Питание 
Кормились афелопсы мягкими листьями деревьев и кустов среднего и нижнего ярусов, а ещё, видимо, плодами и другими мягкими частями растений (Aphelops megalodus). Более поздние виды, такие как Aphelops malacorhinus и Aphelops mutilus, могли питаться и более твёрдыми травянистыми растениями, о чём говорит повысившаяся гипсодонтность их зубов.

Образ жизни 
Афелопсы жили в лесистых саваннах. По образу жизни были сходны с чёрным носорогом. У них были довольно длинные ноги, что говорит об их приспособленности к быстрому бегу на короткие дистанции.

Поведение 
У афелопсов было почти равное соотношение полов. Они были одиночными, но довольно многочисленными животными. У афелопсов отсутствовали рога и острые резцы, что говорит об их довольно мирном характере. Видимо, у них не было брачных турниров и собственных территориальных владений.

Вымирание 
Род просуществовал примерно 10 000 000 лет, и вымер, видимо, из-за изменения климата в конце миоцена — начале плиоцена, вызвавшего серьёзную перестройку флоры.

Ссылки 
 Век млекопитающих — Афелопсы

Млекопитающие миоцена
Млекопитающие плиоцена
Вымершие носороговые
Таксоны, описанные Эдвардом Копом
†